ARN peut faire référence à :
 acide ribonucléique, un constituant cellulaire ;
 Alsace réseau neutre, un projet associatif de F.A.I (fournisseur d'accès à Internet).
 Aéroport de Stockholm-Arlanda

Arn peut faire référence à :
 Arn, une rivière du sud de la France ;
 Arn, chevalier du Temple, un film de Peter Flinth réalisé en 2007.

Arn peut être un patronyme, notamment porté par :
 , homme politique américain, gouverneur du Kansas de 1951 à 1955
 Gréta Arn, joueuse de tennis germano-hongroise